«Кілька примарних днів» — фільм 2008 року.

Зміст 
Шулер Георгій виграє у свого боса Антиквара велику суму грошей і тепер для нього відкрита дорога у нове життя. Та колишній шахрай отримує небезпечного ворога – Антиквар не готовий так просто розлучитися з сотнею тисяч доларів. Син дипломата Сеня за відсутності батьків насолоджується вільним життям. Він неабияк розважається з друзями, а потім сідає за кермо і на порожній трасі збиває людину. Семен утікає з місця злочину, але незабаром йому являється загиблий Георгій. Так знайомляться герої нашого фільму: тепер у Сені тільки один шанс позбутися кошмару – відшукати доньку Георгія Шуру і передати їй гроші. Георгія турбує майбутнє доньки, але Сені буде нелегко переконати її у щирості батьківських почуттів. Шура ніколи не бачила тата і живе з почуттям сильної образи на нього. Сеня ризикує життям, але виконує умову Георгія.

Посилання